Rafael Nadal var trefaldig titelförsvarare, och vann finalen i tre raka set med 6–1, 6–3, 6–0, mot Roger Federer.

Seedning

 Roger Federer (Final)
 '''Rafael Nadal (Mästare)
 Novak Djokovic (Semifinal)
 Nikolaj Davydenko (Tredje omgången)
 David Ferrer (Kvartsfinal)
 David Nalbandian (Andra omgången)
 James Blake (Andra omgången)
 Richard Gasquet (drog sig ur p.g.a. en knäskada)
 Stanislas Wawrinka (Tredje omgången)
 Andy Murray (Tredje omgången)
 Tomáš Berdych (Andra omgången)
 Tommy Robredo (Tredje omgången)
 Juan Monaco (Första omgången)
 Jo-Wilfried Tsonga (drog sig ur p.g.a. en knäskada)
 Michail Juzjnyj (Tredje omgången)
 Carlos Moyá ''(Första omgången)

 Marcos Baghdatis ''(Första omgången)
  Paul-Henri Mathieu ''(Fjärde omgången)
 Nicolás Almagro ''(Kvartsfinal)
 Ivo Karlović ''(Första omgången)
 Radek Štěpánek ''(Fjärde omgången)
 Fernando Verdasco ''(Fjärde omgången)
 Juan Carlos Ferrero ''(Första omgången, lämnade återbud)
 Fernando González ''(Kvartsfinal)
 Lleyton Hewitt ''(Tredje omgången)
 Jarkko Nieminen ''(Tredje omgången)
 Igor Andrejev ''(Andra omgången)
 Ivan Ljubičić ''(Fjärde omgången)
 Guillermo Cañas ''(Första omgången)
 Dmitrij Tursunov ''(Tredje omgången)
 Andreas Seppi ''(Första omgången)
 Janko Tipsarević ''(Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Franska öppna 2008